Ликофрон Ферский () — тиран фессалонийского города Фер в IV веке до н. э.

Биография 
После смерти тага   (около 420/415 до н. э.) Фессалия фактически утратила политическое единство.

В 406 году до н. э. Прометей с изгнанным из Афин Критием пытался установить республиканский строй, но потерпел неудачу.

К 404 году до н. э. Ликофрон стал правителем Фер. И в 404 году до н. э. при помощи спартанцев он попытался подчинить Фессалию. Разбив 3 сентября в битве войска  и ряда фессалийцев, он установил в Ларисе демократию. Ариспп, глава Алевадов, получив от персидского принца Кира Младшего четыре тысячи наёмников, изгнал в 402/401 году до н. э. Ликофрона из Лариссы.

Вскоре Кир Младший, готовя войну с братом, потребовал воинов назад, посоветовав примирится с противниками. Ариспп отверг это предложение и предоставил замену. Сильно нуждаясь в войсках против Ликофрона, Ариспп привлек к войне Архелая Македонского, погибшего в 399 году до н. э. В конфликт активно вмешалась и Спарта.

Борьба Алевадов и Ликофрона за Фессалию заняла долгие годы. Алевад Медий, вступив в антиспартанскую коалицию, смог в 395/394 году до н. э. при помощи двухтысячного отряда беотийцев и аргивян под командованием Исмения захватить Фарсал, изгнав оттуда союзных Ферам спартанцев. В это время бо́льшая часть Фессалии была враждебна спартанцам и их союзникам. Ряд исследователей считают, что в это время Ликофрон утратил даже власть над Ферами.

Однако после победы спартанцев в 394 году до н. э. при Коронее ситуация изменилась. В Фарсале были перебиты наёмники Медия. Допускают, что это было влияние Фер, но два города оставались самостоятельными

Исследователи считают, что Ликофрон правил Ферами и в 380-е годы до н. э. После него власть унаследовал Полиалк и другие сыновья.

Семья 
У Ликофрона было четыре сына:
 Полиалк, тиран Фер
 Ясон, тиран Фер и таг Фессалии
 Полидор, тиран Фер и таг Фессалии
 Полифрон, тиран Фер и таг Фессалии

Литература 
 
 

Тираны Фер
Правители Европы IV века до н. э.